Iolaos (, latinisiert Iolaus) steht für:

griechische Antike:
 Iolaos, Neffe des Herakles
 Iolaos (Heerführer), makedonischer Befehlshaber der Kavallerie unter Perdikkas II. im Peloponnesischen Krieg
 Iolaos (Sohn des Antipater), Mundschenk von Alexander dem Großen in dessen letztem Lebensjahr
 Iolaos, einen Komödiendichter des 2. Jahrhunderts v. Chr., erhielt 177 v. Chr. bei den Dionysien den zweiten Preis, sonst nicht bezeugt

Iolaus steht für:

Biologie:
 Iolaus (Gattung), eine Schmetterlingsgattung aus der Familie der Bläulinge

Geographie:
 der Wohnsitz von James Richmond Barthé (1901–1989) auf Jamaika, dort 1994 zum Nationaldenkmal erklärt